Mocho peut faire référence à :

Toponyme 

 , village du Mexique, dans la municipalité de  dans l’État d’Oaxaca ;
 , village du Mexique, dans la municipalité d' et l’État de Veracruz ;
 El Mocho, quartier de Caracas au Venezuela ;
 Mocho-Choshuenco, volcan du Chili dans la Cordillère de Patagonie ;
 , chaîne de montagnes du centre de la Jamaïque ;
 , ville du Mexique dans la municipalité de Sultepec et dans l'État de Mexico ;
 , village du Mexique, dans la municipalité d'Asientos et dans l’État d’Aguascalientes ;
 , village du Mexique, dans la municipalité de San Francisco del Rincón et dans l’État de Guanajuato ;
 , nom de cinq crêtes au Mexique ;
 , montagne en République dominicaine ;
 , montagne au Chili.

Hydronyme 

 , rivière d'Argentine située dans la province de Mendoza ;
 Cordón Mocho, nom de deux rivières au Mexique ;
 Mocho ou El Mocho, noms de plusieurs hydronymes au Mexique, en République dominicaine, en Colombie ;
 , nom de deux rivières au Mexique.

Linguistique 
 Mocho ou motozintlèque, langue maya parlée au Mexique, au Sud-Est de la ville de Motozintla, dans l'État de Chiapas.

Botanique 
  Mocho, un des noms vernaculaires en espagnol du Salix alba (saule blanc) ;
  Mocho, un des noms vernaculaires en espagnol du Salix fragilis (saule fragile) ;
 Mocho, nom vernaculaire de Syagrus amara sur l’île antillaise de Montserrat, espèce de palmiers de la famille des Arecaceae.

Objet 
 , nom régional espagnol, en Aragón et dans la communauté valencienne, de la fregona (balai-serpillière).